Battaglia di Helgoland (1849)
 Battaglia di Helgoland (1864), ovvero un episodio della seconda Guerra dei Ducati in cui la marina danese affrontò la flotta austro-prussiana;
 Battaglia di Helgoland (1914), prima battaglia della baia di Helgoland della prima guerra mondiale
 Battaglia di Helgoland (1917), seconda battaglia della baia di Helgoland della prima guerra mondiale
 Battaglia della Baia di Helgoland (1939), cioè la prima campagna aerea di bombardamento strategico intrapresa dal Comando Bombardieri della Royal Air Force contro la Kriegsmarine.